La Vysšaja Divizion 1999 fu l'ottava edizione della massima serie del campionato russo di calcio; vide la vittoria finale dello , al suo settimo titolo, il quarto consecutivo. Capocannoniere del torneo fu Giorgi Demet'radze, calciatore dell'Alanija Vladikavkaz, con 21 reti.

Stagione

Novità 
Dalla Vysšaja Divizion 1998 erano stati retrocessi il  e il , mentre dalla Pervyj divizion 1998 erano stati promossi il  e la Lokomotiv Nižnij Novgorod.

Formula 
Le sedici squadre partecipanti si sono affrontate in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 30 giornate. La prima classificata al termine della stagione regolare era designata campione di Russia e ammessa alla fase a gironi della UEFA Champions League 2000-2001, mentre la seconda classificata veniva ammessa al terzo turno di qualificazione della UEFA Champions League. Le squadre classificate dal terzo al quinto posto venivano ammesse in Coppa UEFA 2000-2001, assieme alla vincitrice della Coppa di Russia. Ulteriori due posti vennero assegnati per la partecipazione alla Coppa Intertoto 2000. Le ultime due classificate erano retrocesse in Pervyj divizion.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Russia e ammessa alla UEFA Champions League 2000-2001.
      Ammessa alla UEFA Champions League 2000-2001.
      Ammesse alla Coppa UEFA 2000-2001.
      Ammessa alla Coppa Intertoto 2000.
      Retrocesse in Pervyj divizion 2000.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Statistiche

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Pervyj divizion 1999

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1999
1999